Rieth bezeichnet:

 Rieth, Ortsteil der Stadt Erfurt in Thüringen
 einen Ortsteil der Gemeinde Luckow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Rieth (Luckow)
 einen Stadtteil der Gemeinde Heldburg im Landkreis Hildburghausen in Thüringen, siehe Rieth (Heldburg)

Rieth ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Rieth (1902–1984), deutscher Prähistoriker
 Claudia Rieth (* 1970), deutsche Basketballspielerin
 Dennis Rieth (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Dietmar Rieth (* 1958), deutscher Diplom-Ingenieur und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Helmut Rieth (* 1954), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Ilse Rieth (1928–2021), deutsche Chorleiterin
 Josef Rieth (1889–1935), deutscher Beamter und Politiker (NSDAP)
 Karl Rieth (1880–1948), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Kurt Rieth (1881–1969), deutscher Diplomat
 Michael Rieth (1944–2014), deutscher Musikjournalist und Autor

 Paul Rieth (1871–1925), Kunstmaler und Zeichner
 Rudolf Rieth (1889–1954), deutscher Schauspieler und Zauberkünstler
 Stephanie Rieth (* 1975), deutsche katholische Theologin
 Theobald Rieth SJ (1926–2014), deutscher Jesuitenpater
 Wilhelm Rieth (1897–1987), deutscher Kaufmann, Buchhalter und Modellbauer

Siehe auch:
 Riet (Begriffsklärung)
 Ried
 Riedt